Гант () — англійське та ірландське прізвище.
Варіанти походження:

Англійський варіант (південно-західна Англія): як професійна назва мисливця від середньоанглійського hunte — «мисливець» (давньоанглійське hunta). Цей термін використовувався не лише для означення верхового полювання на таку дичину, як олень чи кабан, що в середні віки обмежувалося знаттю, але також і для набагато скромніших форм полювання, таких як ловля птахів та браконьєрство для добування їжі. Ймовірно, це слово також використовувалося як давньоанглійське особове ім'я та збереглося до середньовіччя.
 
Ірландський варіант: запозичено від різних ірландських прізвищ, які містять або вважаються такими, що містять гельський елемент fiadhach — «полювання»; наприклад, Ó Fiaich чи Ó Fiachna.

Ймовірним є, що таке прізвище може бути американізованою формою німецького прізвища Hundt.

Відомі носії

А 
 Аарон Гант (;  1986) — німецький футболіст, півзахисник.
 Айрін Гант (; 1892—1988) — американська акторка німого кіно.
  (; 1830—1896) — англійський художник-пейзажист і мариніст.
 Артур Гант (; 1871—1934) — британський археолог, палеограф і папіролог.

Б 
 Блу Гант (;  1995) — американська кіно- і телевізійна акторка.
 Бонні Гант (;  1961) — американська кіноакторка, письменниця, кінопродюсерка, режисерка і телеведуча

В 
 Вілл Гант (;  1971) — американський рок і метал музикант.
 Вільям Голман Гант (; 1827—1910) — англійський живописець, один із засновників Братства прерафаелітів.
  (; 1796—1859) — американський інженер-механік і винахідник.

Г 
  (; 1889—1974) — американський нафтовий магнат, мільярдер.
 Гелен Гант (;  1963) — американська акторка.

Д 
 Девід Гант:
 Девід Гант (;  1934) — британський яхтсмен, олімпійський медаліст (1972, 1976).
 Девід Річард Гант (;  1938) — британський ботанік.
 Джеймс Гант (; 1947—1993) — британський автогонщик, чемпіон світу з автоперегонів у класі Формула-1 (1976).
 Джеремі Гант (;  1966) — британський політик-консерватор.
 Джон Гант (; 1910—1998) —британський альпініст, керівник першої успішної експедиції на найвищу вершину світу Еверест.

Е 
 Енді Гант (;  1964) — програміст, автор книжок з програмування

К 
 Кеннет Гант (; 1884—1949) — англійський футболіст, півзахисник, олімпійський чемпіон (1908).

Л 
 Леслі Гант (;  1950) — колишня австралійська тенісистка.
 Лінда Гант (;  1945) — американська акторка.

М 
 Марта Гант (;  1989) — модель зі США.
 Марша Гант:
 Марша Гант (, уроджена — Марсія Вірджинія Гант, ; 1917—2022) — американська акторка та модель.
 Марша Гант (;  1946) — американська акторка, письменниця й колишня модель.

Р 
 Роджер Гант (; 1938—2021) — англійський футболіст, нападник.

С 
 Світлана Гант (;  1969) — американська філантропка та захисниця прав тварин.
 Сесіл Гант (; 1913—1951) — американський блюзовий співак, піаніст і автор пісень.
 Стівен Гант (;  1981) — ірландський футболіст, півзахисник.

Т 
 Тімоті Гант (;  1943) — британський біохімік, нобелівський лауреат (2001)
 Трістрам Гант (;  1974) — британський політик-лейборист.

Ш 
 Шерон Гант (;  1977) — британська вершниця, олімпійська медалістка (2008).

Вигадані персонажі 
 Меган Гант () — вигаданий персонаж американського телесеріалу «Тіло як доказ», прем'єра якого відбулася в 2011 році.

Примітки 

Прізвища від назви ремесла